Медведевка — село в Солонешенском районе Алтайского края. Входит в состав Солонешенского сельсовета.

История 
Основано в 1850 г. В 1928 году состояло из 227 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Медведевского сельсовета Солонешенского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Солонешенского района